Люкі, Люкі́ (фр. Lucquy) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Арденни. 
 Люкі-Бой — рудник, шт. Юта, США. 
 Матіас Рауль Люкі — футболіст, ФК Мовістар Інтер.